De ANSI-standaard voor Advanced Technology Attachment (IDE)
 De ISO-landcode voor Antarctica
 In de luchtvaart, Air Transport Association of America
 Bij internettelefonie als afkorting voor het Engelse Analog Telephony Adapter
 Een Belgisch automerk: Ateliers Teixeira Automobiles uit Trooz
 ATA Airlines, een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij
 Attest Toxicologische Aspecte, een beoordelingssysteem voor materialen en chemicaliën die worden toegepast in de drinkwatervoorziening.
 Het Carnet ATA, een formulier voor goederentransport
 Áta, een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Baranya
 Ata (dialect), een dialect van het Pele-Ata, gesproken in Papoea-Nieuw-Guinea
 Allen Telescope Array, een reeks van radiotelescopen nabij San Francisco in de Verenigde Staten